Фінал Кубка Німеччини з футболу 1986 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1985—1986 відбувся 3 травня 1986 року. У поєдинку зустрілися «Штутгарт» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 5:2 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Штутгарт»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1986 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1986
1986 у німецькому спорті